Обольский:

 Обольский, Николай Николаевич (1997) — российский футболист.
 Обольский сельсовет